Comitatul Ohio  (în engleză, Ohio County) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

Trei comitate omonime 
 Comitatul Ohio, statul  
 Comitatul Ohio, statul  
 Comitatul Ohio, statul , inițial existent în statul de atunci , din care s-au format ulterior statele Kentucky, Virginia de Vest și actualul stat Virginia

A se vedea și 
 Statul 
 Ohio (dezambiguizare)
 Ohio Country

Toponime americane